Adolf Bartoszewski – kwatermistrz dworu królewskiego, rotmistrz królewski
 Adolf Bartoszewski – podporucznik piechoty Wojska Polskiego